Bentem ist der Familienname folgender Personen:

 Alan van Bentem (* 1986), niederländischer Eishockeyspieler
 Martin van Bentem (* 1980), niederländischer Tänzer

Siehe auch:
 Benthem